Э́дмунд Тюдо́р, ге́рцог Со́мерсет (21 февраля 1499, Лондон — 19 июня 1500, Хатфилд) — английский принц из династии Тюдоров; младший сын короля Англии Генриха VII и его жены Елизаветы Йоркской. На протяжении всей жизни занимал третье место в линии престолонаследия после старших братьев. Умер по неизвестным причинам в возрасте менее полутора лет.

Биография 
Эдмунд родился 21 февраля 1499 года в Ричмондском, по другим данным — в Гринвичском дворце, и был младшим из троих сыновей и шестым ребёнком из семерых детей в семье первого короля Англии из династии Тюдоров Генриха VII и его жены Елизаветы Йоркской — принцессы Англии по рождению, принадлежавшей к дому Йорков, одной из ветвей династии Плантагенет. По отцу принц был внуком Эдмунда Тюдора, 1-го графа Ричмонда, и Маргарет Бофорт; по матери — короля Англии Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл. Также, через своего деда по отцу Эдмунд был потомком французского короля Карла VI. На момент рождения мальчика из всех его бабушек и дедушек в живых оставалась только леди Маргарет Бофорт.

На протяжении всей жизни Эдмунд занимал третье место в линии престолонаследия после старших братьев Артура и Генриха, а также был младшим ребёнком в семье, поскольку младшая дочь королевской четы, Екатерина, появилась на свет только в 1503 году — уже после смерти принца. Пышная церемония крещения принца состоялась 24 февраля 1499 года под руководством епископа Джона Фишера в церкви Грейфрайерс в Гринвиче; восприемниками при крещении стали бабушка мальчика леди Маргарет Бофорт и епископ , «семейный священник» королевской семьи и религиозный деятель. По желанию короля Генриха VII, присутствовавшего на крестинах, принц был назван в честь деда по отцу — Эдмунда Тюдора.

С момента рождения Эдмунд формально именовался герцогом Сомерсетом — по титулу, некогда принадлежавшему отцу леди Маргарет Бофорт, Джону Бофорту, однако никаких документов, подтверждающих официальное создание титула для принца, историками в архивах найдено не было. В случае, если титул герцога был создан для принца официально, после его смерти он отошёл обратно к короне.

Клейтон Дрис, биограф крёстного отца принца Ричарда Фокса, отмечает, что Эдмунд с рождения не отличался хорошим здоровьем, однако он ошибочно считает, что мальчик умер в течение недели после крещения. В действительности Эдмунд умер 19 июня 1500 года в Старом дворце Хатфилда в Хартфордшире и был похоронен в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Причина смерти неизвестна.

Генеалогия

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Тюдоры
301
Члены монархических домов, умершие в детстве (Англия)